Osoby o tym nazwisku:

 Józef Kalicki (1876- 1934) – generał brygady Wojska Polskiego
 Kazimierz Kalicki (1901-1940) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Witold Kalicki (1915-1983) – polski malarz i grafik
 Tadeusz Kalicki (1934- 2019) – polski kapitan żeglugi wielkiej
 Rajmund Kalicki (ur. 1944) – polski pisarz, tłumacz i znawca literatury latynoamerykańskiej
 Krzysztof Kalicki (ur. 1953) – polski ekonomista, bankier i urzędnik
 Włodzimierz Kalicki (ur. 1955) – polski dziennikarz i pisarz
 Jerzy Kalicki (ur. 1955) – polski lekkoatleta
 Kim Kalicki (ur. 1997) – niemiecka bobsleistka
 Robert Kalicki – polski muzyk, wokalista, kompozytor, producent muzyczny, autor tekstów